Palotta ist der Familienname folgender Personen:

 Giovanni Battista Pallotta (1594–1668), italienischer Kardinal
 Grace Palotta (ca. 1870–1959), österreichisch-britische Schauspielerin und Schriftstellerin
 Matteo Palotta (1688–1758), italienischer Kirchenkomponist